Пелипенко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Пелипенко Андрій Анатолійович (* 1960) — російський культуролог, філософ, художник, літератор.
 Пелипенко Ганна (* 1985) — українська танцівниця.
 Пелипенко Дмитро Миколайович (1978–2014) — молодший сержант МВС України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Пилипенко

Українські прізвища
Прізвища на -енко